Софи́йский собо́р — название ряда храмов, как правило православных, посвящённых Софии-Премудрости Божьей.

Название ряда храмов 
 Софийский собор (Святая София, Айя-София) — бывший патриарший православный собор, впоследствии — мечеть и музей в Константинополе (Стамбуле), ныне Турция.

Храмы Киевской Руси 
 Софийский собор — православный храм в Великом Новгороде.
 Софийский собор — православный храм в Киеве.
 Софийский собор — православный храм в Полоцке.

Россия 
 Софийский собор — православный храм в Вологде
 Софийский собор — православный храм в Лаишево.
 Софийский собор — православный храм в Пушкине (Царском Селе).
 Софийский храм в Средних Садовниках — православный храм в Москве.
 Софийский собор (Софийско-Успенский кафедральный собор) — православный храм в Тобольске.
 Софийский собор (Собор Софии Премудрости Божией) — православный храм в Самаре.

Белоруссия 
 Софийский собор — не сохранившийся православный собор в Гродно.

Казахстан 
 Софийский собор — храм в Алма-Ате во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Украина 
 Софийский собор (Святогорск) — городской собор в Святогорске во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
 Собор Святой Софии — римско-католический храм в Житомире.

Греция 
 Храм Святой Софии — православный храм в Салониках (Греция).

Турция 
 Софийский собор в древней Никее (ныне Изник).
 Софийский собор — бывший православный собор, затем мечеть, ныне музей в Трабзоне (Трапезунде).
 Софийский собор — бывший католический храм, а ныне — мечеть в турецкой части города Никосия (Турецкая Республика Северного Кипра).

США 
 Софийский собор (Вашингтон) в Вашингтоне.
 Софийский собор в Лос-Анджелесе.

Другие 
 Собор Святой Софии (Охрид) в Охриде, Македония.
 Софийский собор в Софии, Болгария.
 Софийский собор — бывший православный храм, ныне музей в Харбине (Китайская Народная Республика).

Иные значения 
 Софийский собор — поместный собор, проходивший в Константинополе в 879 г.; в греческой православной традиции почитается как VIII Вселенский собор.

См. также 
 Церковь Святой Софии